Space Center steht für:

 Kennedy Space Center, Weltraumbahnhof in Florida
 Lyndon B. Johnson Space Center, Kontroll- und Trainingszentrum für Astronauten in Texas
 Space Center, früherer Name von Waterfront Bremen, Freizeitpark 
 Space Center, früherer Name von Crazy Bats, Achterbahn im Phantasialand